In the Background – cortometraggio del 1915 diretto da Paul Powell
In the Background – cortometraggio del 2004 diretto da Daniel Rodriguez